Фінал Кубка Англії з футболу 2018 — фінальний матч розіграшу кубка Англії сезону 2017—2018 відбувся 19 травня. У поєдинку зустрілися Манчестер Юнайтед і Челсі. Перемогу з рахунком 1:0 здобуло «Челсі».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Кубок на сайті thefa.com  
 Кубок Англії на soccerway 

2018 у футболі
Фінали кубка Англії з футболу
Травень 2018
2018 в англійському спорті